

Реваль () — село в Польщі в гміні Реваль Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства.
 Реваль — сільська гміна Ґрифицького повіту.

Реваль () — муніципалітет у Франції, в регіоні Гранд-Ест, департамент Мез